Финлэй () — английская фамилия. Известные носители:
 Финлэй, Вёрджил (1914—1971) — художник, один из самых известных мастеров фантастической иллюстрации XX века.
 Финлэй, Итан (род. 1990) — американский футболист, полузащитник.
 Финлэй, Марджори (1928—2003) — американская оперная певица, бабушка Тейлор Свифт.
 Финлэй, Мервин (1925—2014) — австралийский гребец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки.